Владимир Александрович Вла́сов (, Москва, Российская империя — 7 сентября 1986, Москва, СССР) — советский композитор, скрипач, педагог, профессор Московской консерватории, один из основателей киргизской профессиональной музыкальной культуры. Народный артист РСФСР (1973).

Биография 
В 1929 году окончил Московскую консерваторию: по классу скрипки у профессора А. И. Ямпольского, по классу композиции у Г. Л. Катуара, П. Д. Крылова и Н. С. Жиляева.
 1923—1929 — преподавал теорию музыки и игру на скрипке в музыкальных учебных заведениях Москвы.
 1926—1936 — дирижёр и композитор МХАТ-2,
 1932—1935 — редактор и консультант на радио,
 1936—1942 — художественный руководитель Музыкально-драматического театра во Фрунзе (ныне Киргизский театр оперы и балета).
 1943—1949 — директор и художественный руководитель Московской филармонии.

Один из авторов (совместно с В. Г. Фере и А. Малдыбаевым) музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

Выступал в качестве музыкального критика.

Похоронен на Донском кладбище.

Сочинения

Оперы 
 1939 — «Айчурек» (Лунная красавица), совместно с В. Фере и А. Малдыбаевым, Фрунзе),
 1946 — «Манас» (совместно с В. Фере и А. Малдыбаевым, Фрунзе),
 1947 — «Сын народа» (совместно с В. Фере, Фрунзе),
 1951 — «На берегах Иссык-Куля» (совм. с В. Фере, Фрунзе),
 1958 — «Токтогул» (совместно с В. Фере и A. Малдыбаевым, Фрунзе),
 1956 — «Ведьма» (Москва),
 1970 — «За час до рассвета» (Фрунзе),
 1973 — «Золотая девушка» (Фрунзе);

Музыкальные драмы 
 1937 — «Алтын кыз» («Золотая девушка», совместно с В. Фере, Фрунзе),
 1938 — «Аджал ордуна» («Не смерть, а жизнь», совместно с B. Фере и А. Малдыбаевым, Фрунзе);

Балеты 
 1940 — «Анар» (совместно с В. Фере, Фрунзе, 1940),
 1943 — «Селькинчек» («Качели», совместно с В. Фере, Фрунзе),
 1951 — «Анар» (совместно с В. Фере, Фрунзе, 2 редакция),
 1955 — «Весна в Ала-Тоо» (совместно с В. Фере),
 1967 — «Асель» (по повести Ч. Айтматова «Тополёк мой в красной косынке», Москва),
 1971 — «Сотворение Евы» (Москва),
 1972 — «Принцесса и сапожник»;

Оперетта 
 1965 — «Пять миллионов франков» (Свердловск);

Оратории 
 1949 — «Сказание о счастье» (совместно с В. Фере и А. Малдыбаевым, слова В. Винникова),
 1971 — «Колхозная свадьба» (слова А. Токомбаева, 1972);

Кантаты 
 1941 — «Счастье» (совместно с В. Фере и А. Малдыбаевым, слова В. Винникова и К. Маликова),
 1946 — «Торжественная юбилейная» (к 20-летию КиргССР, совместно с В. Фере и А. Малдыбаевым, слова К. Маликова),
 1950 — «В родном колхозе» (совместно с В. Фере, слова Н. Грибачёва),
 1962 — песня-кантата «К Ленину» (слова А. Суркова);
 1952 — для оркестра — поэма «Токтогул»,
 1955 — «Румынская рапсодия»,

Сюита 
 1956 — «Воспоминание об Албании»,

Симфоническое повествование 
 1957 — «Акын поёт о Ленине»,

Поэмы 
 1961 — «Читая Тагора»,
 1970 — «Тополёк мой»,
 1973 — «Порыв»
 и др.;

Для струнного оркестра 
 1955 — сюита;

Для виолончели с оркестром 
 1962 — Импровизация,
 1963 — концерт,
 1967 — Баллада;
 1970 — Патетическая рапсодия,

3 струнных квартета (1953, 1955, 1960)

Пьесы с фортепьяно 
 для скрипки, для виолончели;
 для голоса и фортепьяно:
 циклы романсов на слова:
 А. Блока,
 Е. Баратынского,
 С. Маршака,
 Б. Пастернака,
 А. Пушкина,
 Р. Тагора
 и др.,
 1970 — цикл песен о Ленине (слова С. Смирнова и М. Львова),

Арии 
 1969 — «Живые, пойте о нас» (слова В. Азарова),

Детские песни 
 для хора а капелла
 1969 — поэма «Живой Ленин» (слова А. Кузнецова);

Музыка для театра 
 1950 — Обработка и инструментовка балета Ф. Яруллина «Али-Батыр» («Шурале», совместно с В. Фере, Ленинград).
 1954 — Обработка и инструментовка балета Ф. Яруллина «Али-Батыр» («Шурале», совместно с В. Фере, 2 редакция, Москва).

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (07.06.1939 и 01.11.1958)
 орден «Знак Почёта»
 Народный артист РСФСР (1973)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947)
 Государственная премия Киргизской ССР (1970)

Примечания

Ссылки 
 
 Власов, Владимир Александрович

Народные артисты Киргизской ССР
Академические музыканты Киргизии
Академические музыканты СССР
Оперные композиторы СССР
Балетные композиторы СССР
Композиторы-песенники
Композиторы — авторы гимнов
Выпускники Московской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Персоналии:Киргизский театр оперы и балета
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Похороненные на Донском кладбище